Halpert ist der Familienname folgender Personen:

 Borys Halpert (1805–1861), polnischer Theaterleiter, Librettist und Musiker
 Josette Halpert (* 1994), kanadische Schauspielerin
 Marta S. Halpert, österreichische Journalistin
 Schmu’el Halpert (* 1939), israelischer Politiker
 Yuval Halpert (* 2000), israelischer Politiker